Raicilla puede referirse a:

 La raicilla, planta originaria de Brasil.
 La raicilla, bebida alcohólica mexicana destilada en Jalisco.